Zawody w kombinacji norweskiej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020 odbywały się w dniach 18-22 stycznia 2020 r. Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: dwóch indywidualnych (mężczyźni w rywalizacji metodą Gundersena składającej się ze skoku na normalnej skoczni i biegu na 6 km, a kobiety w skoku na normalnej skoczni i biegu na 4 km) oraz dwóch konkursów drużyn mieszanych (konkurs skoków drużyn mieszanych wspólny ze skokami narciarskimi oraz sztafeta mieszana wspólna ze skokami narciarskimi oraz biegami narciarskimi.

Zawody odbyły się w kompleksie Les Tuffes, ulokowanym we francuskiej miejscowości Prémanon.

Terminarz

Wyniki

Konkurs indywidualny kobiet – Gundersen HS90/4 km (18.01.2020) 

Opracowano na podstawie:

Konkurs indywidualny mężczyzn – Gundersen HS90/6 km (18.01.2020) 

Opracowano na podstawie:

Konkurs drużyn mieszanych (20.01.2020) 

Opracowano na podstawie:

Sztafeta mieszana (22.01.2020) 
Opracowano na podstawie:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2020
Sezon 2019/2020 w kombinacji norweskiej
Kombinacja norweska na igrzyskach olimpijskich młodzieży